

Sigle 
 Packet Identifier  – numero identificativo nel contesto della trasmissione digitale
 Paul is dead  – "Paul è morto", ovvero la leggenda della morte di Paul McCartney
 Pelvic inflammatory disease  – malattia infiammatoria pelvica
 Pražská integrovaná doprava  – sistema di trasporti pubblici integrati di Praga (Repubblica Ceca)
 Principal Ideal Domain  – dominio ad ideali principali in algebra astratta
 I Popolari di Italia Domani  – partito politico italiano del passato

Chimica
 PID – PhotoIonization Detector (Rivelatore a fotoionizzazione)

Codici 
 PID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nassau Paradise Island (Bahamas)
 pid – codice ISO 639-3 della lingua piaroa

Informatica 
 PID  – Process IDentifier (identificatore di processo) nel sistema operativo Unix

Ingegneria 
 Controllo PID, "Proportional-Integral-Derivative" (Proporzionale-Integrale-Derivativo)